Lores puede referirse a:
 El plural en castellano de lord, equivalente en el Reino Unido al rango nobiliario de los Pares de Francia o los Grandes de España
 Cámara de los Lores
 La expresión lores y comunes, equivalente a la institución del Parlamento del Reino Unido
 Lores (Palencia), localidad española
 Luros, un grupo étnico iranio